Damiana – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Damiano
Damiana – nome comune di Turnera aphrodisiaca, arbusto appartenente alla famiglia delle Turneraceae

Pagine correlate
Damiano (disambigua)
Damian
Damien